Дмитрий Углицкий

 Дмитрий Андреевич (ок. 1481 — после 1540) — сын князя Углицкого Андрея Васильевича Горяя.
 Дмитрий Иванович Жилка (1481—1521) — удельный князь Углицкий, сын Ивана III Васильевича.
 Дмитрий Иванович (1582—1591) — русский царевич, князь Углицкий, сын Ивана Грозного.

См. также
 Димитрий (значения)
 Углицкий (значения)
 Углицкие князья